Kroatische kuna, de munteenheid van Kroatië
Kuna (Idaho), een plaats in de Amerikaanse staat Idaho
Kuna (volk), een volk in Panama
Kuna (taal), een taal gesproken door dat volk
Kuna Festival, een jaarlijks Nederlands festival